Shuangyang bezeichnet:

 Shuangyang (双阳区), Stadtbezirk von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuangyang (Yi’an) (双阳镇), Großgemeinde im Kreis Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangyang (Wuxi) (双阳乡), Gemeinde im Kreis Wuxi in der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuangyang (Baoshan) (双阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baoshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangyang (Luojiang) (双阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luojiang in der chinesischen Provinz Fujian